Miejscowości w USA:
 Lehigh – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Lehigh – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Lehigh – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Coal
Gminy w USA:
 Lehigh (ang. Lehigh Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Lehigh (ang. Lehigh Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Carbon
 Lehigh (ang. Lehigh Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northampton
 Lehigh (ang. Lehigh Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wayne
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lehigh (ang. Lehigh County) – w stanie Pensylwania

Inne:
 Lehigh – rzeka w USA, dopływ rzeki Delaware